McBride kan syfta på följande platser:

 McBride (ort i Kanada) i British Columbia i Kanada, 
 McBride (ort i USA) i Michigan i USA, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar